St. Mechtern  steht für:

 Mechtern, Siedlung in Köln-Ehrenfeld
 St. Mechtern (Köln-Ehrenfeld), Pfarrkirche in Köln-Ehrenfeld